

Persone 
 Michael Richard Dawson – calciatore inglese
 Michael Dawson – effettista statunitense

Altro 
 Michael Dawson – personaggio della serie televisiva Lost